Појам  може да се односи на:
Совјетск (Калињинградска област),
Совјетск (Кировска област),
Совјетск (Тулска област),